

Geografia 
Ōkawa, città del Giappone

Persone 
Nanase Ōkawa, fumettista giapponese
Tōru Ōkawa, doppiatore giapponese